Magleby ist der Name folgender dänischer Ortschaften

 Magleby (Langeland Kommune) in der Langeland Kommune auf Langeland
 Magleby (Slagelse Kommune) in der Slagelse Kommune auf Seeland
 Magleby (Stevns Kommune) in der Stevns Kommune auf Seeland
 Magleby (Vordingborg Kommune) in der Vordingborg Kommune auf Møn